Anglosaské jméno a příjmení King (česky Král), přechýleně Kingová, nosí více různých osobností:

příjmení
 Aja Naomi King (* 1985) – americká herečka
 Alan King (1927–2004) – americký komik a satirik
 Albert King (1923–1992) – americký bluesový kytarista, zpěvák a skladatel
 Alice Ross-Kingová (1887–1968) – australská civilní a vojenská zdravotní sestra
 Andrew Philip King (* 1988) – velšský fotbalista
 Augusta Ada King (1815–1852) – britská šlechtična a mecenáška
 B. B. King (1925–2015) – americký bluesový kytarista, zpěvák a skladatel
 Ben E. King (1938–2015) – americký R&B a soul zpěvák
 Billie Jean Kingová (* 1943) – americká tenistka
 Candice King (* 1987) – americká herečka a zpěvačka
 Carole King (* 1942) – americká písničkářka
 Coretta Scott Kingová (1927–2006) – americká autorka, aktivistka
 D. J. King (* 1984) – kanadský hokejový útočník
 Darian King (* 1992) – barbadoský tenista a olympionik
 David King (* 1947) – kanadský hokejový trenér
 Debbie Flintoff-King (* 1960) – australská atletka, překážkářka
 Dwight King (* 1989) – kanadský profesionální hokejista
 Ed King (1949–2018) – americký hudebník
 Eddie King (1938–2012) – americký bluesový hudebník
 Elle King (* 1989) – americká zpěvačka, kytaristka, banjistka a herečka
 Ernest King (1878–1956) – americký admirál
 Freddie King (1934–1976) – americký bluesový kytarista, zpěvák a skladatel
 Charles Glen King (1896–1988) – americký biochemik
 Charmion King (1925–2007) – kanadská herečka
 Jeremy King (* 1963) – americký historik
 Joey King (* 1999) – americká herečka
 John King (autor) (* 1960) – anglický spisovatel
 Joseph Aaron King (* 1980) – americký kytarista, vokalista a hudební skladatel
 Karen Leigh Kingová (* 1954) – americká teoložka
 Kerry King (* 1964) – americký kytarista
 Ledley King (* 1980) – anglický fotbalista, obránce
 Lemon D (vlastním jménem Kevin King) – britský Drum and bass hudebník a diskžokej
 Larry King (1933–2021) – americký moderátor a fundraiser
 Martin Luther King (1929–1968) – americký baptistický kazatel a bojovník za lidská práva
 Merwyn King (* 1966) – anglický hráč šipek
 Reginald Brooks-King (1861–1938) – velšský lukostřelec a olympionik
 Rob King – hudební skladatel
 Robert King (1906–1965) – americký atlet, výškař
 Sonny King (1922–2006) – americký salonní zpěvák italského původu
 Stephen King (* 1947) – americký spisovatel
 Steve King (Stephen B. King; * 1941) – americký podnikatel a politik, velvyslanec USA v Česku (2017–2021)
 Thomas King (* 1943) – kanadský spisovatel a reportér
 Tom King – americký komiksový scenárista
 Vania Kingová (* 1989) – americká tenistka
 William King (* 1959) – spisovatel science-fiction a fantasy
 William Lyon Mackenzie King (1874–1950) – kanadský politik
 William R. King (1786–1853) – americký politik, 13. vicepresident USA
 Yrondu Musavu-King (* 1992) – gabonský fotbalista

rodné jméno
 King Camp Gillette (1855–1932) – americký obchodník
 King Curtis (vlastním jménem Curtis Ousley, 1934–1971) – americký saxofonista
 King Diamond (občanským jménem Kim Bendix Petersen, * 1956) – dánský heavy metalový hudebník a zpěvák
 King Fleming (vlastním jménem Walter Fleming, 1922–2014) – americký jazzový klavírista
 King Vidor (1894–1982) – americký herec a filmový režisér
 Joe King Oliver (1885–1938) – americký jazzový hráč, kapelník a skladatel
 Marion King Hubbert (1903–1989) – americký geolog

místopisné jméno
 King County – více okresů v USA:
 King County (Washington) – okres ve Washingtonu
 King County (Texas) – okres v Texasu
 King (Ontario) – město v Ontariu v Kanadě
 King (Tasmánie) – australský ostrov u Tasmánie

 jiný význam
 Burger King (BK) – celosvětový řetězec restaurací rychlého občerstvení
 King (holub) – výstavní plemeno holuba
 King Animal – album americké skupiny Soundgarden
 King Crimson – anglická hudební skupina
 King Faisal Babes – ghanský fotbalový klub
 King Kong – jméno fiktivní filmové postavy obrovského opa
 Sea King – více objektů
 Třída King Edward VII – třída bitevních lodí Royal Navy
 Třída King George V – dvě třídy bitevních lodí Royal Navy
 HMS King George V (41) – britská bitevní loď
 King (píseň) – píseň folkmetalové skupiny Eluveitie
 Kingová (seriál) – kanadský krimi seriál

 Seznam článků začínajících na „King“

Rozcestníky - příjmení